Qeqertarsuaq Kangilleq bezeichnet:
 Qeqertarsuaq Kangilleq (Insel, Eqalugaarsuit Sulluat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq Kangilleq (Insel, Iterlassuup Kangia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq Kangilleq (Insel, Kiatassuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq Kangilleq (Insel, Nasaasap Saqqaa) (auch Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertarsuaq Kangilleq (Insel, Saattup Akia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland